PKL steht für:
 Papier- und Klebstoffwerke Linnich GmbH, siehe SIG Combibloc GmbH
 Psychiatrische Klinik Lüneburg
 Powiat Kolski in der Woiwodschaft Großpolen, Polen (Kfz-Kennzeichen)

Abkürzung